Sezon 2014/15 Regionalligi – 7. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), Nordost (Północny Wschód), West (Zachód), Südwest (Południowy Zachód) oraz Bayern (Bawaria) i występowało w nich łącznie 88 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie każdej grupy oraz wicemistrz grupy "Südwest" grali w barażu o trzy miejsca premiowane awansem do 3. Ligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Oberligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Nord w sezonie 2014/15 występowało 18 drużyn.

Tabela  

 Źródło:
 Werder Brema II wygrał swoje mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2015/16.
 Freie Turnerschaft Braunschweig i VfR Neumünster spadły do Oberligi 2015/16.

Nordost (Północny Wschód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Nordost w sezonie 2014/15 występowało 16 drużyn.

Tabela 

 Źródło:
 1. FC Magdeburg wygrał swoje mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2015/16.
 VFC Plauen spadł do Oberligi 2015/16.
 Od sezonu 2015/16 w grupie Nordost będzie występowało 18 drużyn.

 * W klubie VFC Plauen ogłoszenie postępowania upadłościowego (1 stycznia 2015), a wyniki jego dotychczas rozegranych meczów zostały anulowane.

 ** Po zakończeniu sezonu 1. FC Union Berlin II zrezygnował z gry w Regionallidze w sezonie 2015/16 (drużyna została rozwiązana).

West (Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie West w sezonie 2014/15 występowało 18 drużyn.

 * Po zakończeniu rozgrywek sezonu 2013/14 Bayer 04 Leverkusen II (8 miejsce) zrezygnował z gry w Regionallidze w sezonie 2014/15 (drużyna została rozwiązana), dzięki czemu KFC Uerdingen 05 utrzymał się w Regionallidze.

 ** Przed startem sezonu 2014/15 SV Hönnepel-Niedermörmter mistrz Oberligi Niederrhein z przyczyn finansowych wycofał się z rozgrywek Regionalligi i będzie nadal występował w Oberlidze Niederrhein, dzięki czemu do Regionalligi z 2. miejsca awansował FC Kray.

 *** Arminia Bielefeld II mistrz Oberligi Westfalen nie otrzymał licencji na grę w Regionallidze w sezonie 2014/15 i nadal będzie występował w Oberlidze, ponieważ 1. drużyna spadła z 2. Bundesligi do 3. Ligi, a w rozgrywkach ligowych pomiędzy 1. a 2. drużyną każdego klubu musi być przynajmniej 2 poziomy różnicy, dlatego SV Rödinghausen awansował do Regionalligi z 2. miejsca.

Tabela 

 Źródło:
 Borussia Mönchengladbach II przegrała swoje mecze barażowe i pozostała w Regionallidze 2015/16.
 FC Hennef 05, Sportfreunde Siegen i KFC Uerdingen 05 spadły do Oberligi 2015/16.

 * Po zakończeniu sezonu VfL Bochum II zrezygnował z gry w Regionallidze w sezonie 2015/16 (drużyna została rozwiązana).

Südwest (Południowy Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Südwest w sezonie 2014/15 występowało 18 drużyn.

 * SC Freiburg II nie otrzymał licencji na grę w 3. Lidze w sezonie 2014/15, dzięki czemu 1. FSV Mainz 05 II zagrał w barażu o awans, który wygrał i z 3. miejsca w tabeli awansował do 3. Ligi.

 ** Po zakończeniu rozgrywek sezonu 2013/14 Eintrachtu Frankfurt II (12 miejsce) zrezygnował z gry w Regionallidze w sezonie 2014/15 (drużyna została rozwiązana), dzięki czemu Wormatia Worms utrzymała się w Regionallidze.

 *** SSV Ulm 1846 (15 miejsce) nie otrzymał licencji na grę w Regionallidze Südwest i w sezonie 2014/15 będzie występował w Oberlidze Baden-Württemberg, dzięki czemu KSV Baunatal utrzymał się w Regionallidze.

Tabela 

 Źródło:
 Kickers Offenbach i 1. FC Saarbrücken przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 2015/16.
 SVN Zweibrücken, KSV Baunatal, TuS Koblenz i FC Nöttingen spadły do Oberligi 2015/16.

Bayern (Bawaria)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Bayern w sezonie 2014/15 występowało 18 drużyn.

 * Przed startem sezonu 2014/15 mistrz Bayernligi-Süd BC Aichach utracił głównego sponsora i wycofał się z rozgrywek Regionalligi (będzie występował w Kreislidze Schwaben-Ost - ósmy poziom rozgrywek, gdzie zajmie miejsce drużyny rezerw), dzięki czemu do Regionalligi z 2. miejsca awansował VfR Garching.

Tabela 

 Źródło:
 Würzburger Kickers wygrał swoje mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2015/16.
 SV Heimstetten i VfR Garching przegrały swoje mecze barażowe i spadły do Bayernligi 2015/16.
 FC Eintracht Bamberg i SV Seligenporten spadły do Bayernligi 2015/16.

Baraż o awans do 3. Ligi

1. FC Saarbrücken-Würzburger Kickers 

 1. FC Saarbrücken przegrał mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2015/16.
 Würzburger Kickers wygrał mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2015/16.

1. FC Magdeburg-Kickers Offenbach 

 1. FC Magdeburg wygrał mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2015/16.
 Kickers Offenbach przegrał mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 2015/16.

Werder Brema II-Borussia Mönchengladbach II 

 Werder Brema II wygrał mecze barażowe i awansował do 3. Ligi 2015/16.
 Borussia Mönchengladbach II przegrała mecze barażowe i pozostała w Regionallidze 2015/16.

Baraż o pozostanie w Regionallidze

FC Pipinsried-VfR Garching 

 VfR Garching wygrał mecze barażowe i awansował do 2. rundy (finałowej) baraży o pozostanie w Regionallidze 2015/16.
 FC Pipinsried przegrał mecze barażowe i pozostał w Bayernlidze 2015/16.

FC Amberg-SV Heimstetten 

 SV Heimstetten przegrał mecze barażowe i spadł do Bayernligi 2015/16.
 FC Amberg wygrał mecze barażowe i awansował do 2. rundy (finałowej) baraży o awans do Regionalligi 2015/16.

FC Amberg-VfR Garching 

 VfR Garching przegrał mecze barażowe i spadł do Bayernligi 2015/16.
 FC Amberg wygrał mecze barażowe i awansował do Regionalligi 2015/16.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 2014/15
 2. Bundesliga 2014/15
 3. Liga 2014/15
 Oberliga 2014/15

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
Regionalliga